Himilkon ist der Name von

 Himilkon (Seefahrer), ein karthagischer Seefahrer
 Himilkon (Feldherr), ein karthagischer Feldherr